Sofie Persson ist der Name folgender Personen:

* Sofie Persson (Fußballspielerin) (* 1987), schwedische Fußballspielerin
 Sofie Persson (Leichtathletin) (* 1987), schwedische Leichtathletin